

Дьомінська сільська рада — сільське поселення, Невіркінський район, Пензенська область
 Дьомінська сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Дьоминська сільська рада